Kubejew () ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Alexandrowitsch Kubejew (* 1987), russischer Bahnradsportler 
 Dmitri Dmitrijewitsch Kubejew (1902–1982), sowjetisch-russischer Generalleutnant